Nom de tres antigues ciutat de l'Àsia Menor:

 Germa de Mísia
 Germa de l'Hel·lespont
 Germa de Galàcia
Vegeu també: Germà (desambiguació)